Bazylika Mariacka w Gdańsku
 Bazylika Mariacka w Krakowie